Кметовете на Атина след гръцката война за независимост от Османската империя.

19 век 
{| class="wikitable"
|- bgcolor="CCCCCC"
! width="2%"|№
! width="25%"|Име
! width="13%"|От
! width="13%"|До
! width="15%"|Излъчен от/като
|-
|1
|Анаргирос Петракис
|5 май 1836
|25 януари 1837
|
|-
|2
|Ангелос Герондас
|26 януари 1837
|10 юни 1837
|
|-
|3
|Димитриос Калифронас
|11 юни 1837
|7 юли 1837
|
|-
|4
|Ангелос Герондас
|6 юли 1840
|5 септември 1840
|
|-
|5
|Димитриос Калифронас
|6 септември 1840
|15 март 1841
|
|-
|6
|Димитриос Мисаральотис
|16 март 1841
|15 август 1841
|
|-
|7
|Анаргирос Петракис
|16 август 1841
|20 октомври 1843
|
|-
|8
|Спиридон Бенизелос
|21 октомври 1843
|20 януари 1845
|
|-
|9
|Спиридон Бенизелос
|21 януари 1845
|11 май 1847
|
|-
|10
|Спиридон Бенизелос
|12 май 1847
|11 ноември 1850
|-
|11
|Николаос Захарицас
|12 ноември 1850
|28 август 1851
|
|-
|12
|Йоанис Конярис
|29 август 1851
|22 ноември 1853
|
|-
|13
|Йоанис Конярис
|23 ноември 1853
|13 ноември 1854
|
|-
|14
|Констандинос Галатис
|14 ноември 1854
|7 юни 1855
|
|-
|15
|Констандинос Галатис
|19 март 1855
|27 октомври 1857
|
|-
|16
|Спиридон Бенизелос
|25 март 1857
|3 декември 1857
|
|-
|17
|Георгиос Скуфос
|4 декември 1857
|13 ноември 1861
|
|-
|18
|Георгиос Скуфос
|14 ноември 1861
|12 октомври 1862
|
|-
|19
|Емануил Куцикарис
|13 октомври 1862
|27 август 1865
|
|-
|20
|Периклис Захарицас
|28 август 1865
|21 април 1866
|
|-
|21
|Георгиос Скуфос
|22 април 1866
|21 април 1870
|
|-
|22
|Панагис Кириакос
|22 април 1870
|23 април 1874
|
|-
|23
|Панагис Кириакос
|24 април 1874
|10 май 1879
|
|-
|24
|Димитриос Суцос
|11 май 1879
|30 септември 1883
|
|-
|25
|Димитриос Суцос
|1 октомври 1883
|30 септември 1887
|
|-
|26
|Трасивулос Папалександрис
|1 октомври 1887
|16 декември 1887
|
|-
|27
|Тимолеон Филимон
|17 декември 1887
|30 септември 1891
|
|-
|28
|Михаил Мелас
|1 октомври 1891
|31 октомври 1894
|
|-
|29
|Димитриос Силивриотис
|1 ноември 1894
|30 ноември 1895
|
|-
|30
|Ламброс Калифронас
|1 декември 1895
|11 септември 1899
|
|-
|31
|Спиридон Меркурис
|12 септември 1899
|30 декември 1903
</table>

20 век 
{| class="wikitable"
|- bgcolor="CCCCCC"
! width="2%"|№
! width="25%"|Име
! width="13%"|От
! width="13%"|До
! width="15%"|Излъчен от/като
|-
|32
|Спиридон Меркурис
|31 декември 1903
|30 септември 1907
|
|-
|33
|Спиридон Меркурис
|1 октомври 1907
|30 септември 1911
|
|-
|34
|Спиридон Меркурис
|1 октомври 1911
|31 март 1914
|
|-
|35
|Емануил Бенакис
|1 април 1914
|25 септември 1919
|
|-
|35
|Георгиос Цохас
|26 ноември 1917
|8 юли 1919
|
|-
|36
|Спиридон Пацис
|9 юли 1919
|2 ноември 1920
|
|-
|37
|Георгиос Цохас
|26 ноември 1920
|20 септември 1922
|
|-
|38
|Спиридон Пацис
|21 септември 1922
|30 ноември 1925
|
|-
|39
|Спиридон Пацис
|1 декември 1925
|31 август 1929
|
|-
|40
|Спиридон Меркурис
|1 септември 1929
|31 март 1934
|
|-
|41
|Костас Коѕиас
|1 април 1934
|15 септември 1936
|
|-
|42
|Амброзиос Плитас
|16 септември 1936
|10 май 1941
|
|-
|43
|Констандинос Мермигас
|11 май 1941
|1 август 1941
|
|-
|44
|Ангелос Георгатос
|2 август 1941
|19 август 1941
|
|-
|45
|Ангелос Георгатос
|20 август 1941
|11 октомври 1944
|
|-
|46
|Аристидис Склирос
|12 октомври 1944
|17 май 1946
|
|-
|47
|Йоанис Пицикас
|18 май 1946
|17 август 1950
|
|-
|48
|Андониос Рагусис
|18 август 1950
|19 май 1951
|
|-
|49
|Констандинос Коѕиас
|20 май 1951
|6 юли 1951
|
|-
|50
|Констандинос Николопулос
|7 юли 1951
|11 юли 1951
|
|-
|51
|Констандинос Коѕиас
|12 юли 1951
|8 декември 1951
|
|-
|52
|Констандинос Делиянис
|9 декември 1951
|17 декември 1951
|
|-
|53
|Констандинос Никопулос
|18 декември 1951
|12 февруари 1955
|
|-
|54
|Пафсиниас Кацотас
|13 февруари 1955
|8 октомври 1955
|
|-
|55
|Фокион Теодоропулос
|9 октомври 1955
|14 октомври 1955
|
|-
|56
|Пафсаниас Кацотас
|15 октомври 1955
|20 декември 1955
|
|-
|57
|Фокион Теодоропулос
|21 декември 1955
|30 декември 1955
|
|-
|58
|Пафсаниас Кацотас
|31 декември 1955
|2 февруари 1956
|
|-
|59
|Александрос Магриплис
|2 февруари 1956
|10 февруари 1956
|
|-
|60
|Пафсаниас Кацотас
|10 февруари 1956
|28 юни 1959
|
|-
|61
|Ангелос Цукалас
|29 юни 1959
|5 юни 1964
|
|-
|62
|Йоанис Папаконстандину
|6 юни 1964
|14 септември 1964
|
|-
|63
|Георгиос Плитас
|15 септември 1964
|9 декември 1967
|
|-
|64
|Димитриос Рицос
|10 декември 1967
|17 декември 1967
|
|-
|65
|Димитриос Рицос
|18 декември 1967
|17 септември 1974
|
|-
|66
|Констандинос Дарас
|25 септември 1974
|1 юни 1975
|
|-
|67
|Йоанис Папатеодору
|6 юни 1975
|31 декември 1978
|
|-
|68
|Димитриос Беис
|1 януари 1979
|31 декември 1986
|ПАСОК
|-
|69
|Милтиадис Еверт
|1 януари 1987
|14 май 1989
|Нова демокрация
|-
|70
|Николаос Ятракос
|15 май 1989
|31 декември 1990
|
|-
|71
|Андонис Тристис
|1 януари 1991
|7 април 1992
|Нова демокрация
|-
|72
|Леонидас Курис
|22 април 1992
|31 декември 1994
|
|-
|73
|Димитрис Аврамопулос
|1 януари 1995
|31 декември 1998
|Нова демокрация
|-
|74
|Димитрис Аврамопулос
|1 януари 1999
|31 декември 2002
|Нова демокрация
</table>

21 век 
{| class="wikitable"
|- bgcolor="CCCCCC"
! width="2%"|№
! width="25%"|Име
! width="13%"|От
! width="13%"|До
! width="15%"|Излъчен от/като
|-
|75
|Дора Бакояни
|1 януари 2003
|14 февруари 2006
|Нова демокрация
|-
|75
|Фотини Пипили (и.д.)
|15 февруари 2006
|22 февруари 2006
|Нова демокрация
|-
|76
|Теодорос Беракис
|23 февруари 2006
|31 декември 2006
|Нова демокрация
|-
|77
|Никитас Какламанис
|1 януари 2007
|31 декември 2010
|Нова демокрация
|-
|78
|Йоргос Каминис
|1 януари 2011
|
|ПАСОК
</table>